Фамилија Агилар има више значења:

 Фамилија Агилар (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Агилар, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Агилар, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Агилар, Колонија Баха Калифорнија (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Агилар, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Агилар (Пењамиљер), насеље у округу Керетаро у Мексику